El nombre Chantal fue usado por seis ciclones tropicales en el Océano Atlántico:

 Huracán Chantal (1983);
 Huracán Chantal (1989);
 Tormenta tropical Chantal (1995);
 Tormenta tropical Chantal (2001);
 Tormenta tropical Chantal (2007);
 Tormenta tropical Chantal (2013).
.